General Lavalle peut désigner :
 General Lavalle, localité en Argentine ;
 General Lavalle,  partido dans la province de Buenos Aires, en Argentine.